Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2009 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 À la suite de son titre à Roland Garros, Roger Federer pourrait reprendre sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, s'il parvenait à remporter le trophée londonien.
 Si Roger Federer remportait le tournoi, il obtiendrait son  en Grand Chelem et dépasserait le record qu'il détient conjointement avec Pete Sampras (14).
 En raison de ses douleurs au genou, Rafael Nadal déclare forfait et ne défendra donc pas son titre à Wimbledon cette année. Il sera ainsi remplacé par le Brésilien Thiago Alves.

Pendant le tournoi 
 Le  mondial Rafael Nadal déclare forfait le vendredi précédent le tournoi, permettant à Roger Federer de pouvoir récupérer sa place de  mondial en cas de victoire.
 Juste avant le tournoi, le Français Gaël Monfils ainsi que le Chypriote Márcos Baghdatís déclarent forfait. Ils seront respectivement remplacés par Pablo Cuevas et par le Slovaque Karol Beck.
 Le Croate Ivan Ljubičić déclare forfait la veille de son match contre l'Américain Sam Querrey, et laisse ainsi sa place au Thaïlandais Danai Udomchoke.
 Jamais dans l'ère Open l'Australie avait été aussi peu représentée à Wimbledon (un seul joueur avec Lleyton Hewitt).
 La tête de série  Juan Martín del Potro qui faisait figure d'outsider perd dès le second tour face à Lleyton Hewitt, vainqueur en 2002.
 En se qualifiant pour la finale du tournoi londonien, Roger Federer devient le premier joueur de l'ère Open à disputer 20 finales de Grand Chelem en simple messieurs, et 7 consécutives à Wimbledon.
 Pour la seconde année consécutive, un joueur fait le doublé Roland-Garros/Wimbledon.
 En remportant le tournoi, Roger Federer devient le joueur le plus titré dans les tournois du Grand Chelem (15).
 Le match entre Andy Roddick et Roger Federer est la plus longue finale d'un tournoi du Grand Chelem pour ce qui est du nombre de jeux (77). Le précédent record datait de l'Open d'Australie 1927. Les deux joueurs ont également disputé le plus long  pour ce qui est du nombre de jeux dans une finale d'un tournoi du Grand Chelem (30), dépassant le record de finale de Roland-Garros 1927 (20).
 Le service le plus rapide du tournoi est l'œuvre d'Andy Roddick (), suivi par Ivo Karlović à égalité avec Sam Querrey () et enfin Robin Söderling ()
 Le premier match messieurs sur gazon indoor à Wimbledon a eu lieu en 1/8 de finale entre Andy Murray et Stanislas Wawrinka, le toit a été sorti pour la première fois en match officiel lors de la fin du match précédent entre Dinara Safina et Amélie Mauresmo, la direction a décidé ensuite à la surprise des joueurs de ne pas le rentrer alors que la pluie était passée (la seule du tournoi). Un début de polémique survint compte tenu du fait que les conditions indoor avantageraient le local Andy Murray.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2009
Tennis en Angleterre en 2009
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2009
Tennis en juillet 2009